Kwala peut désigner :

 le kwala, une langue bantoue de la République du Congo ; 
 Kwala, l'un des noms de Kola, un village du nord du Cameroun.

Homonymie de toponyme